Пол Денёв (; , Брюссель, Бельгия) — вице-президент компании Apple по специальным проектам, бывший президент и гендиректор дома высокой моды Yves Saint Laurent (2011—2013).

Биография 
Бельгиец по происхождению, Пол Денёв является выпускником Брюссельского свободного университета. После которого он получил степень магистра в Университете Чикаго, а затем степень магистра наук в области управления в Стэнфордском университете.

С 1990 по 1997 годы он был сотрудником европейского филиала компании Apple и отвечал за продажи и маркетинг продукции Apple в Европе.

Потом занимал высшие должности в индустрии моды, включая президента модных домов Lanvin и Nina Ricci, а также был управляющим директором Courrèges.

Весной 2011 года занял пост исполнительного директора модного дома Yves Saint Laurent Paris.

В 2013 году вернулся в Apple Inc в качестве вице-президента по специальным проектам, подчиняясь непосредственно гендиректору компании Тиму Куку.

Примечания

Ссылки 
 Пол Денев: самый «модный» работник Apple, занимающийся спецпроектами. // UiP.me

Выпускники Чикагского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Брюссельского университета
Сотрудники Apple Inc.